Медали Российской Федерации — группа государственных наград Российской Федерации.

Следует отличать их от медалей субъектов Российской Федерации, ведомств Российской Федерации и российских организаций, а также юбилейных медалей Российской Федерации, не являющихся государственными наградами.

Список

Примечания

См. также 
 Юбилейные медали Российской Федерации

Награды России